Приморла́г (Примо́рский исправи́тельно-трудово́й ла́герь) — подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений СССР.

История 
Приморлаг был создан в 1947 году, а в 1949 году был реформирован в Приморское лагерное отделение. Управление Приморлага располагалось в городе Хабаровске. В оперативном командовании он подчинялся Специальному главному управлению Главспеццветмета (СГУ) при Управлении исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления внутренних дел Хабаровского края. После реформирования правоохранительной системы СССР вошёл в состав Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) Министерства юстиции.

Максимальное единовременное количество заключённых могло составлять более 1500 человек.

Приморлаг прекратил своё существование в 1953 году.

Производство 
Основным видом производственной деятельности заключённых были золотодобыча, лесозаготовки и строительные работы.

Примечания 
В период с 1939 по 1940 год в системе исправительно-трудовых учреждений существовал Приморский исправительно-трудовой лагерь, также известный как Приморлаг.

Ссылки 
 Приморлаг

Лагеря ГУЛАГа
1947 год в Хабаровском крае
Появились в 1947 году в России
Исчезли в 1953 году
1953 год в Хабаровском крае